Cet article présente une liste de listes de prénoms. Ces listes sont parfois incomplètes, et contiennent parfois des prénoms d'autres origines.

Tableau de classement des listes

Les différentes origines des prénoms

Prénoms d'origine slave

Prénoms d'origine germanique

De nombreux prénoms portés en Europe sont d'origine germanique et ont été apportés par les peuples qui ont migré au cours du premier millénaire qu'ils soient Francs, Saxons, Vandales, Suèves, Wisigoths ou autres.

Leurs variantes sont parfois le résultat d'une mauvaise transcription orthographique faite par un moine féru de latin et peu familier de toutes ces nouvelles langues.

La transmission des prénoms suivait des règles simples : 

 La formation du prénom se faisait par l'association d'une qualité, d'un animal ou d'une arme à un adjectif et donnait naissance à de multiples combinaisons ; par exemple Bern-hard ou Bernard signifie "ours fort", Arnold (dérive d'Arnhold) ou Arnaud signifie "aigle glorieux" et Adalbert ou Albert signifie "noble hache".
 Le prénom des grands-parents se perpétuait généralement par les petits-enfants ce qui a permis de fixer le prénom (cette tradition a perduré dans de nombreuses familles en Europe).

Prénoms d'origine inuit 
 Inouk (rarement utilisé)
 Anouk